Усман Мане (; родился 1 октября 1990 года в Диурбель, Сенегал) — сенегальский футболист, вратарь клуба «Каса Спорт» (Зигиншор) и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Клубная карьера 
Мане начал заниматься футболом в футбольной академии «Диамбарс» в Сенегале. В 2012 году он дебютировал за основной состав в чемпионате Сенегала.

Международная карьера 
Летом того же года Мане принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. На турнире он сыграл в матчах против команд ОАЭ, Уругвая, Великобритании и Мексики.

2 июня 2012 года в отборочном матче Чемпионата мира 2014 против сборной Либерии Мане дебютировал за сборную Сенегала.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки олимпийской сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Диамбарс»